Бентам () — английская фамилия.

 Известные носители
 Бентам, Джереми (Jeremy Bentham; 1748—1832) — английский философ.
 Бентам, Джордж (George Bentham; 1800—1884) — английский ботаник, сын Сэмюэля Бентама.
 Бентам, Сэмюэль (Samuel Bentham; 1757—1831) — английский инженер-механик, брат Джереми Бентама.